Просто ветер () — фильм, социальная драма с элементами психологического триллера от венгерского режиссёра Бенедека Флигауфа. В 2012 году получил Серебряного медведя Берлинале.

Сюжет 

Венгрия, наши дни. В деревенской местности совершено массовое убийство на национальной почве. Цыганская семья, состоящая из девочки, мальчика, их матери и их дедушки, живёт в постоянном ожидании ночного нападения неизвестных теперь и на них. Хуже самого ожидания подозрения семьи, что оно произойдёт при молчаливом согласии соседей.

Фильм основан на факте реально происходящих в Венгрии убийств на национальной почве, но сама история вымышлена.

В ролях 
 Дьёнди Лендваи — девочка Анна
 Лаёш Шарань — брат Анны, Рио
 Каталин Тольди — мать Анны, Мари

Критика 
Журнал «Профиль» отмечает, что хоть в каталоге Берлинале и было анонсировано, что «фильм передаёт атмосферу погрома, питающую насилие», «никакой атмосферы, кроме нескольких угрюмых лиц» в картине нет. «Что питает ненависть к цыганам? Кто и почему к ним враждебен? Ничего похожего на социальный анализ нет и в помине», — отмечает Олег Сулькин на странице издания.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы-драмы Венгрии
Фильмы-драмы Германии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы о расизме
Фильмы Венгрии 2012 года
Фильмы Германии 2012 года
Фильмы Франции 2012 года